Miejscowości w USA:
 Tobin – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Plumas
Gminy w USA:
 Tobin (ang. Tobin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Perry
 Tobin (ang. Tobin Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scotland
 Tobin (ang. Tobin Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison